Die Dongfeng Motor Wuhan Open 2017 waren ein Tennisturnier der Damen in Wuhan. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier 5 war Teil der WTA Tour 2017 und fand vom 24. bis 30. September 2017 statt.

Titelverteidigerinnen waren Petra Kvitová im Einzel und die Paarung Bethanie Mattek-Sands/Lucie Šafářová im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Dongfeng Motor Wuhan Open 2017 fand vom 22. bis 23. September 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Wuhan